Brandenburg an der Havel – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, dawniej: Brenna
 Brandenburg – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky, w hrabstwie Meade
 Brandenburg (ang. Brandenburg Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Brandenburgia (niem. Brandenburg) – kraj związkowy Niemiec
 Brandenburgia (niem. Brandenburg) – dawna prowincja Królestwa Prus
 Brandenburg – dawna niemiecka jednostka wojskowa przeznaczona do zadań specjalnych
 pancerniki typu Brandenburg – typ niemieckich pancerników z przełomu XIX i XX wieku
 SMS Brandenburg – niemiecki pancernik typu Brandenburg
 Uszakowo (dawniej Brandenburg) – osiedle w obwodzie kaliningradzkim, w Rosji

Biografie:
 Friedrich Wilhelm von Brandenburg – pruski polityk
 Hubertus Brandenburg – niemiecki biskup
 Karlheinz Brandenburg – niemiecki inżynier dźwięku

Zobacz też 
 Biskupstwo Brandenburga – (niem. Bistum Brandenburg)
 Brandenburg-Kulmbach  
 Brandenburgia-Prusy – (niem. Brandenburg-Preußen)
 Brannenburg
 Marchia Brandenburska (niem. Mark Brandenburg)